Puchar MACEC 2005 – druga edycja pucharu organizowanego przez Stowarzyszenie Motocyklowe Krajów Europy Środkowej. Do rozegrania przewidziano dwa turnieje. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów.

Terminarz 
 26 maja 2005  Lublin
 20 sierpnia 2005  Lwów

Turnieje

1. runda – Krosno 

|}

2. runda – Lwów 

|}

Klasyfikacja generalna 

|}

11. Filip Sitera, Mircea Agriszan, Iwan Mironow, Kamil Zieliński 9 pkt, 15. Grzegorz Dzik, Lubomir Wojtik 8 pkt, 17. Vladimir Visvader, Jakub Hejral 7 pkt, 19. Janusz Sączka 6 pkt, 20. Szymon Bałabuch 5 pkt, 21. Aleksander Pjatnicki 3 pkt, 22. Maksym Jurijczak, Janosh Golenia, Taras Sawicki, Petro Fedki 2 pkt, 26. Wasilij Kowal 0 pkt.

Przypisy 

2005
2005 w sporcie żużlowym
2005 w polskim sporcie
2005 na Ukrainie
Zawody sportowe w Lublinie
Sport we Lwowie